Zernikow può riferirsi a:
 Zernikow – località del comune tedesco di Nordwestuckermark
 Zernikow – località del comune tedesco di Plattenburg